Вранско језеро може да се односи на:
Вранско језеро на острву Цресу у Хрватској.
Вранско језеро у Далмацији (Хрватска).